Pīschdād (von ); Pīschdādiyān () ist der Name des ersten Königsgeschlechts in der iranischen Mythologie, über das ausführlich im Schāhnāme, dem iranischen Nationalepos, berichtet wird. Im Schāhnāme wird das Geschlecht durch nachfolgend aufgeführte Personen repräsentiert.

Stammbaum der Pīschdādiyān, ausgehend vom Urkönig Gayōmarth:

Auf Nowzar folgt dann nach einer zwölfjährigen Herrschaft, die Afrāsīāb, König von Tūrān, über den Iran ausübt, Ẓau, Sohn des Tahmāsp, und Garschāsp, aus der Ehe Dschamschids mit der Tochter des Königs von Ẓābulistān. Nach Garschasp, dem letzten König aus dem Geschlecht der Pīschdādiyān, übernimmt mit Kay Kobād das Geschlecht der Kayaniden den Thron im Iran.

Einzelnachweise 

Iranische Mythologie
Zoroastrismus